Lophyohylinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w tropikalnej i subtropikalnej Ameryce Południowej do Urugwaju i północnej Argentyny, w tym Pacific lowlands do północno-zachodniego Peru i Wyżyny Gujańskiej (ale nie do Andów), Wielkich Antyli, Wysp Bahama i półwyspu Floryda, w Stanach Zjednoczonych; u jednego gatunku zasięg występowania rozciąga się na północ do Meksyku.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Aparasphenodon 
 Argenteohyla  – jedynym przedstawicielem jest Argenteohyla siemersi 
 Corythomantis 
 Dryaderces 
 Itapotihyla  – jedynym przedstawicielem jest Itapotihyla langsdorffii 
 Nyctimantis  – jedynym przedstawicielem jest Nyctimantis rugiceps 
 Osteocephalus 
 Osteopilus 
 Phyllodytes 
 Phytotriades  – jedynym przedstawicielem jest Phytotriades auratus 
 Tepuihyla 
 Trachycephalus

Przypisy